N.D.Atwood kan som auktorsförkortning betyda:

 N. Duane Atwood
 N.Duane Atwood

Robotskapade auktorsförkortningar